Ascominuta är ett släkte av svampar. Ascominuta ingår i klassen Dothideomycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Ascominuta